William Dodd ist der Name folgender Personen:

* William Dodd (Geistlicher) (1729–1777), britischer Geistlicher und Schriftsteller 
 William Edward Dodd (1869–1940), US-amerikanischer Historiker und Diplomat
 William Edward Dodd jr. (1905–1952), US-amerikanischer politischer Aktivist und Staatsbeamter
 William Dodd (Germanist) (* 1950), britischer Germanist